Oravaisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oravaisensaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Oravaisensaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar